Альмасельяс (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сегрия. Занимает площадь 49,03 км². Население — 6577 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
 Bloc d'opinió Almacellesviva

Муниципалитеты Льейды